Ермаковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ермаковский сельсовет — в Ермаковском районе Красноярского края.
 Ермаковский сельсовет — в Кочковском районе Новосибирской области.